Un point d'intérêt peut être :

 un site utile, un point digne d'intérêt en topographie (logiciels GPS ou de téléphonie mobile)
 un point d'un objet ou d'une forme dont la signification ou le positionnement reste cohérent au sein de la population d'objets étudiés en morphométrie
 En vision par ordinateur la détection de points d'intérêt consiste à trouver des points saillants dans les images numériques pour des traitements ultérieurs.